Ранчо Арсе има више значења:

 Ранчо Арсе (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Арсе (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику